Mycothele är ett släkte av svampar. Mycothele ingår i familjen Gloeophyllaceae, ordningen Gloeophyllales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mycothele